MPW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mariupol' (Ucraina)